Hauptstraße 102 steht für:

 Hauptstraße 102 (Slowenien), Fernverkehrsstraße in Slowenien
 Hauptstraße 102 (Lendersdorf), Adresse eines denkmalgeschützten Hauses in Düren-Lendersdorf, Nordrhein-Westfalen